Albelda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albelda (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Albelda (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar